Tuta mohla být uherská královna, manželka Petra Orseola. Někteří historici mají za to, že se jednalo o ženu, která je zmiňována jako "královna Tuta", zakladatelka kláštera v Subenu. Žádné zdroje však nedokazují, že se jednalo o uherskou královnu nebo snad manželku krále Petra.

Uherské královny
Ženy
Zakladatelé klášterů